Aethiopomyia är ett släkte av tvåvingar. Aethiopomyia ingår i familjen husflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Husflugor
Aethiopomyia